Ахметка

 Ахметка (Гафурийский район) — селение в Башкортостане
 Ахметка — карлик Николая I, его портрет рисовал Зауервейд Александр Иванович